Го Юйчжу́ (; род. 20 июля 1999, Харбин, КНР) — китайская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Чжао Пэнкунем. Они — бронзовые призёры чемпионата Китая (2017).

Карьера 
Го Юйчжу родилась и начала заниматься фигурным катанием в Харбине. На раннем этапе соревновалась в одиночном катании, достигнув национального уровня. В декабре 2012 года участвовала в чемпионате Китая и финишировала во втором десятке участниц. На следующем национальном первенстве соревновалась уже в другой категории, Го перешла в танцы на льду, где ей составил пару Чжао Пэнкунь. Наставниками дуэта выступили Си Хунъянь и Чжэн Сюнь.

В 2016 году дебютировали в юниорском Гран-при. На льду «Ледового дворца» в Саранске, дуэт в обеих программах выполнил поддержки на четвёртый (максимальный) уровень и показал девятый итоговый результат. После этого, впервые в карьере завоевали медаль национального чемпионата, замкнув тройку лучших танцевальных дуэтов страны. Благодаря этому достижению Федерация фигурного катания включила Го и Чжао в состав сборной на Универсиаду. В Алма-Ате после исполнения первого вида программы занимали двенадцатое место. В произвольном танце ни один исполненный элемент не был «отминусован» судьями, что позволило паре подняться на одну строчку в итоговом протоколе. Завершили сезон 2016/2017 выступлением на юниорском чемпионате мира, на котором не сумели квалифицироваться в финальный сегмент. Единственным элементом пары, получившим положительные надбавки GOE, стала поддержка четвёртого уровня сложности.

В следующем сезоне Го и партнёр снова получили возможность выступить на одном этапе серии Гран-при среди юниоров. На турнире в Минске повторили прошлогодний результат, расположившись на девятом месте. На внутреннем первенстве финишировали рядом с пьедесталом. Не попав в состав сборной на главные старты, они завершили международный сезон.

На старте сезона 2018—2019 годов состязались на юниорском Гран-при в Чехии. Это было последнее выступление Го и Чжао в рамках серии, поскольку их возраст стал превышать допустимые пределы для данных соревнований. На чемпионате страны стали четвёртыми. Китай имел три квоты в танцах на льду на чемпионате четырёх континентов и туда были отправлены все медалисты национального первенства, а Го и Чжао выступили на красноярской Универсиаде. После первого дня соревнований дуэт закрепился на одиннадцатой строчке и сумел сохранить эту позицию после исполнения произвольного танца.

Музыкальной сопровождающей нового ритм-танца стал саундтрек к фильму «Дети свинга», для произвольного танца были выбраны композиции «One Thousand Years» Кристины Перри и инструментальная «Dance for Me Wallis» за авторством Абеля Коженёвского. Новые постановки пара смогла представить на международном соревновании Shanghai Trophy. Спустя месяц, дебютировали на взрослом Гран-при, приняв участие в «домашнем» этапе, проходившем в Чунцине. Го и партнёр обновили достижения по системе ИСУ в короткой и произвольной программах, по сумме баллов, а также по технической оценке и компонентам в каждом из сегментов. В турнирной таблице китайского внутреннего первенства оказались на четвёртой позиции, тем самым выдав серию из четвёртых мест подряд (2018, 2019, 2020).

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Фигуристы Китая